Дэррил Кит Йохансен (; род. 4 февраля 1959, Мельбурн) — австралийский шахматист, гроссмейстер (1995).

Чемпион Австралии 1984 (после дополнительного матча с С. Соломоном), 1987 / 88, 1990, 2000, 2001 / 02 (после дополнительного матча с Н. Спеком), 2012 гг.

Чемпион Океании 2002 и 2012 гг.

В составе сборной Австралии участник четырнадцати шахматных олимпиад (1980—1996, 2000—2004, 2008, 2010 гг.).

Победитель открытых чемпионатов Австралии 1983, 1991 (в группе из 5 шахматистов), 1997 гг.

Победитель турниров серии «Гран-при Австралии» 1991, 1992, 1993, 1995, 1996 гг.

Победитель турниров "Doeberl Cup" 1994, 1996 и 2001 гг.

Победитель международного турнира в Сиднее (2009 г.).

Участник чемпионата мира ФИДЕ 2004 г.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Австралии